Charenton (Luisiana)
 Charenton-le-Pont
 Charenton-du-Cher

Desambiguação